Denumirea de Manastiriște se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Manastiriște, un sat în comuna Svoghe, regiunea Sofia;
 Manastiriște, un sat în comuna Hairedin, regiunea Vrața.